Die Saison 1967/68 war die 29. Spielzeit der 1. divisjon, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt siebten Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey. Grüner IL und Sparta Sarpsborg stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 14 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des norwegischen Eishockeyverbandes (norwegisch)

1967
Eishockeysaison 1967/68